Крамсько́й () — російське прізвище.

 Крамськой Іван Миколайович (1837—1887) — російський художник-портретист, теоретик образотворчого мистецтва, академік живопису.
 Крамськой Олександр Михайлович (Гешиктер; 1865—1922) — актор і театральний антрепренер.
 Іванов-Крамськой Олександр Михайлович (1912—1973) — радянський класичний гітарист, композитор, диригент, педагог.
українські прізвища